Borulach: fiume della Siberia nordorientale, affluente dell'Adyča;
Borulach: fiume della Siberia nordorientale, affluente dell'Amga.